Пятнистая панцирная щука, или пятнистый панцирник () — вид примитивных пресноводных хищных рыб семейства панцирниковых, обитающий в Северной Америке. Обитает также в солоноватой воде.

Описание 
Длина тела составляет от 60 см до 1,12 м, максимальная длина — 1,5 м. Максимальный вес составляет 4,4 кг. Максимальная продолжительность жизни составляет 18 лет. Окраска тела от коричневатого до оливково-зелёного цвета с рисунком из тёмных пятен, боковые стороны светлее чем спина, брюхо почти белого цвета. Хвостовой плавник закруглённый, немного гетероцеркальный. Спинной и анальный плавники содержат от 7 до 9 лучей. Рыло вытянутое, с большим числом зубов. Питается различными ракообразными и более мелкими рыбами. Редкий и примитивные признак — наличие ганноидной чешуи. Известны случаи удачного скрещивания с флоридской панцирной щукой (Lepisosteus platyrhincus). Обитает в чистых и тихих водах — низменных ручьях, озёрах, реках и старицах.

Ареал 
Пятнистая панцирная щука обитает только на территории Северной Америки. Ареал простирается от юга провинции Онтарио на севере и до штата Флорида на юге. Размер северных популяций невелик из-за загрязнения озёр и уничтожения густых зарослей водорослей. К югу рыба встречается чаще, заселяя реки Миссисипи и Апалачикола. Исторические свидетельства указывают на то, что ранее рыба обитала в Темсе и Сиденхэме в провинции Онтарио, а так же в Иллинойсе, Грин и болотах округа Юнион. Из-за загрязнения водоёмов и уничтожения естественных обитания эти популяции значительно сократились или даже полностью вымерли.

Экология 
Исследование питания пятнистой панцирной щуки показало, что основу рациона животного составляют рыбы (золотистый фундулюс и солнечники: синежаберный солнечник, Lepomis gulosus — 18,1 % от всего объёма пищи) и креветки (57,5 % от всего объёма пищи). Оставшиеся 23,6 % составляют различные беспозвоночные, личинки насекомых и водоросли. У взрослых особей нет естественных врагов, но икра, мальки и молодь могут быть съедены другими хищными рыбами. Пятнистая панцирная щука находится на вершине пищевой цепочки, являясь главным хищником внутри своего ареала. При этом, панцирник иногда конкурирует за пищу с другими крупными хищниками (например, с ильной рыбой).

Исследования посвящённые образу жизни пятнистых панцирных щук показали, что рыбы предпочитают находится в укрытиях из водной растительности или веток прибрежных растений, чем на открытых пространствах. Скорость передвижения летом выше, чем зимой и осенью, а так же выше ночью, чем днём. Температура так же влияет на поведение — пик активности наступает в летнее время, когда вода сильно прогрета. Пятнистые панцирные щуки съедают 70 % своей пищи в ночное время. Абиотические факторы влияющие на жизнь пятнистого панцирника включают в себя разрушение естественных мест обитания и загрязнение водоёмов. При наличии в водоёме тяжелых металлов и опасных органических соединений у данных рыб может развиться рак.

Размножение 

Самцы достигают половой зрелости к двум-трём годам годам, самки к трём-четырём, причём последние крупнее первых и живут дольше. Женские особи также имеют меньшую годовую смертность. Нерест проходит на мелководье с большим количеством подводных и плавающих на поверхности растений. У самок может быть сразу несколько партнёров. Максимальное число отложенных икринок может превышать 20 000, среднее — 13 000. Икра откладывается на листья водных растений. Спустя 10-14 дней появляются мальки. Этот период жизни панцирника наиболее опасен, так как молодь часто съедается хищниками.

Текущее положение вида 
Люди пагубно воздействуют на пятнистых панцирников путём уничтожения водных растений, накопления донных отложений и загрязнения вод Северной Америки. Химические предприятия и заводы часто сливают отходы производства в воду, а это приводит к замутнению водоёма, что усложняет поиск пищи. Так же в организме рыб накапливаются ртуть и канцерогены.

Пятнистая панцирная щука не находится в списке животных, находящихся под угрозой исчезновения в США, хотя в ряде северных штатов рыба входит в списки повышенного интереса. В Канаде рыба находится в числе угрожаемых видов и находится под защитой.

Филогения 
Кладограмма согласно филогенетическому анализу на основе молекулярных данных, проведённому Wright et al., 2012:

Примечания

Литература 
 Günther Sterba: Süsswasserfische der Welt, Urania-Verlag, 1990, ISBN 3-332-00109-4
 Brim, M.S., D. Bateman, R. Jarvis. (2000). Environmental Contaminants Evaluation of St. Joseph Bay, Florida. Publication No. PCFO-EC-00-01. U.S. Fish and Wildlife Service, Panama City Field Office, Panama City, Florida. Vol 1 — Vol 2.
 Hayer, Cari-Ann. (2008). Influence of Gravel Mining and Other Factors on Detection Probabilities of Coastal Plain Fishes in the Mobile River Basin, Alabama. Transactions of the American Fisheries Society 137: 1606—1620.
 Alfaro RM, Gonzalez CA, Ferrara Am. (2008). Gar biology and culture: status and prospects. Aquaculture Research 39:748-763.
 DFO. (2010). Recovery Potential Assessment of Spotted Gar (Lepisosteus oculatus) in Canada. DFO Can. Sci. Advis. Sec. Sci. Advis. Rep. 2010/047.
 Watanabe, Karen. 2003. «Fish tissue quality in the lower Mississippi River and health risks from fish consumption.» Science of The Total Environment. 302.1-3:109-126.
 Snedden, G. (1999). Diet and seasonal patterns of spotted gar movement and habitat use in the lower Atchafalaya River basin, Louisiana. Transactions of the American Fisheries Society. 128:144-154.
 Hunt, Burton. (1953). Food Relationships Between Florida Spotted Gar and Other Organisms in the Tamiami Canal, Dade County, Florida. Transactions of the American Fisheries Society. 82:13-33.
 Murie DJ, Parkyn DC, Nico LG, et al. (2009). Age, differential growth and mortality rates in unexploited populations of Florida gar, an apex predator in the Florida Everglades. Fisheries Management and Ecology. 16:315-322.
 «Polydontidae» (PDF). Deeplyfish- fishes of the world. Retrieved 18 May 2017.
 Froese, R.; Pauly, D. (2017). «Lepisosteidae». FishBase version (02/2017). Retrieved 18 May 2017.

Панцирникообразные
Рыбы Северной Америки
Животные, описанные в 1864 году